Зареченский сельский округ

Российская Федерация

Владимирская область 

 Зареченский сельский округ Киржачского района

Кировская область 

 Зареченский сельский округ Котельнического района
 Зареченский сельский округ Подосиновского района

Московская область 

 Зареченский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)

Мурманская область 

 Зареченский сельский территориальный округ, подчинённый администрации города Кандалакши (2000—2010)

Омская область 

 Зареченский сельский округ Нововаршавского района

Рязанская область 

 Зареченский сельский округ Касимовского района (до 2006 года)

Тверская область 

 Зареченский сельский округ Максатихинского района (до 2005 года)
 Зареченский сельский округ Удомельского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Зареченский сельский округ Вагайского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Зареченский сельский округ Есильского района

Акмолинская область

 Зареченский сельский округ Есильского района

См. также 

 Заречинский сельский округ